Örnen har landat kan åsyfta:

 Örnen har landat (film) – en brittisk film från 1976
 Örnen har landat (roman) – en roman av Jack Higgins utgiven 1975